Football Club Urartu eller FC Urartu till 2019 Football Club Banants eller Banants Yerevan (armensk: Բանանց Ֆուտբոլային Ակումբ) er en armensk fodboldklub fra Jerevan, der blev dannet den 20. januar 1992. Klubben spiller i Bardsragujn chumb, der er den bedste nationale fodboldrække i Armenien og har vundet armenske cup to gange: 1992 og 2007. Klubben har været toer i ligaen fem gange: 1992, 2003, 2006, 2007 og 2010. Banants spiller sin hjemmekampe på Banantsstadion i Jerevan.

Klubben blev dannet i 1992 i byen Abovjan og repræsenterede regionen Kotayk. Derfor kaldtes klubben mellem 1992 og 1995 for Banants Kotajk.

Titler 
 Armenske mesterskaber (1): 2013-14. 
 Pokalturnering (3): 1992, 2007, 2016. 
 Superpokalturnering (1): 2014.

Historiske slutplaceringer 
FC Banants

FC Urartu

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Klubbens officielle hjemmside  

urartu
Jerevan